Der Kanton Sierck-les-Bains war bis 2015 ein französischer Wahlkreis im Arrondissement Thionville-Est, im Département Moselle und in der Region Lothringen. Hauptort des Kantons war die Gemeinde Sierck-les-Bains. Der Kanton hatte 11.074 Einwohner (Stand: 2006) auf 180,76 km².

Gemeinden 

Siercklesbains
Aufgelöst 2015